Marathon je bio hrvatski klub u hokeju na ledu. Natjecao se 1930-ih. 

1939. je imao državne reprezentativce: Belaka, Košaka i Feigla.

Izvori 
Hokej na ledu. Marathon (Zagreb) — Slavija, Hrvatsko jedinstvo, Varaždin, 31. prosinca 1938.

Hrvatski klubovi hokeja na ledu